«Друзья и годы» — художественный фильм режиссёра Виктора Соколова.

Сюжет 
Экранизация популярной в 1960-х годах пьесы Леонида Зорина о людях одного поколения, на судьбах которых очень по-разному отразились наиболее важные этапы жизни Страны Советов в период с 1930-х годов по 1960-е годы.

Август 1934 года в неназванном приморском городе (в фильме натурой выступила Феодосия) трое молодых людей (Владимир, Юрий и Григорий) влюблены в одну девушку Надю и три девушки (Надя, Татьяна, Людмила) симпатизируют одному молодому человеку.

В ролях 
 Александр Граве — Владимир Платов
 Наталья Величко — Люда
 Юрий Яковлев — Юрий Державин
 Зиновий Высоковский — Гриша Костанецкий
 Нина Веселовская — Таня
 Олег Анофриев — Вадим Лялин
 Владимир Кенигсон — Семен Назарович Куканов
 Наталья Антонова — Надя
 Иван Кудрявцев — Печерский
 Павел Борискин — Андрей
 Софья Пилявская — мать Григория
 Вячеслав Невинный — Игорь
 Валентина Чемберг — проводница

Ссылки 

Фильмы СССР 1965 года 
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Виктора Соколова